Dubkí (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Dubkí (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Dubkí (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Dubkí (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Dubkí (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Dubkí (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dubkí (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia